Fengle bezeichnet:

 Fengle (Feixi) (丰乐镇), Großgemeinde im Kreis Feixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Fengle (Jixian) (丰乐镇), Großgemeinde im Kreis Jixian in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fengle (Liangzhou) (丰乐镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Fengle (Naxi) (丰乐镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Naxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengle (Sandu) (丰乐镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Sandu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fengle (Wuchuan) (丰乐镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fengle (Zhaozhou) (丰乐镇), Großgemeinde im Kreis Zhaozhou in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fengle (Zhongxiang) (丰乐镇), Großgemeinde der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Fengle (Bayan) (丰乐乡), Gemeinde im Kreis Bayan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fengle (Minle) (丰乐乡), Gemeinde im Kreis Minle in der chinesischen Provinz Gansu
 Fengle (Qu) (丰乐乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengle (Shimian) (丰乐乡), Gemeinde im Kreis Shimian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengle (Suzhou) (丰乐乡), Gemeinde im Stadtbezirk Suzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Fengle (Kaizhou) (丰乐街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Fengle (Shenhe) (丰乐街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe in der chinesischen Provinz Liaoning